Тымь — вторая (после Пороная) по протяжённости река острова Сахалин. Протекает по Тымовскому и Ногликскому районам Сахалинской области.

Близ устья реки расположен посёлок Ноглики. В низовьях Тымь судоходна.

Гидроним 
Первоначальное нивхское название реки «Тыми» происходит от слов «тымы (дымы)», означающего углубление на дне реки, где нерестится рыба, и «и» — река. Поэтому название реки можно перевести как «нерестовая река».

Гидрография 
Длина реки — 330 км, площадь бассейна — 7850 км². По площади бассейна Тымь занимает 110-е место в России.

Берёт начало на южном склоне горы Лопатина на Набильском хребте в системе Восточно-Сахалинских гор, в среднем течении протекает по заболоченной Тымь-Поронайской низменности, ширина русла доходит здесь до 60 м, в низовьях — до 200 м. Впадает двумя протоками в Ныйский залив Охотского моря. Течение реки быстрое, изобилует крутыми поворотами русла; глубокие плёсы чередуются с перекатами. Средний уклон — 0,36 %.

Водный режим 
Питание смешанное, с преобладанием снегового. Средний расход в 80 км от устья 89 м³/с. При прохождении тайфунов на реке возможны значительные паводки.

Тымь замерзает в ноябре — начале декабря, вскрывается в конце апреля — мае. Высший уровень наблюдается во второй декаде мая, низший — в третьей декаде августа. Лёд устанавливается обычно в третьей декаде ноября; весенний ледоход начинается в третьей декаде апреля. В бассейне реки около 400 озёр суммарной площадью около 9,5 км².

Притоки 
Притоки Тыми богаты нерестилищами лососёвых рыб.

Объекты перечислены по порядку от устья к истоку.

 4,2 км: Уйглекуты
 8,7 км: Имчин
 15 км: Чачма
 40 км: Парката
 57 км: Обнейч
 60 км: Нейч
 60 км: Чибри
 79 км: Ныш
 84 км: Везли
 92 км: Вервили
 100 км: Ульвер
 114 км: Чхария
 120 км: Арги
 125 км: Пага
 127 км: Ульва
 133 км: Альба
 136 км: Иркир
 136 км: Малый Иркир
 141 км: Хума
 152 км: Кюви
 155 км: Периво
 156 км: Восьи
 164 км: Пиленга
 172 км: Вторая речка
 174 км: Александровка
 182 км: Адам
 193 км: река без названия
 194 км: Славка
 200 км: Мятный
 203 км: Правый Скоп
 208 км: Усково
 220 км: Воскресенка
 229 км: Большая Анга
 234 км: Малая Тымь
 242 км: Каменка
 260 км: Красная
 278 км: Белая
 301 км: Громова
 303 км: Овень
 310 км: Звягинцева
 310 км: Угловой

Галерея

Примечания 

Реки, впадающие в Охотское море
Реки Тымовского городского округа
Реки Ногликского городского округа